

События 
 35 — Консулы: Секст Помпей и Луций Корнифиций (оба — плебеи); консулы-суффекты: Публий Корнелий Долабелла (патриций) и Тит Педуцей (плебей); пропретор: Луций Лоллий (на Киренаике); претор: Гней Азиний; эдилы: Публий Петиний и Публий Публилий.
 35 — Октавиан расправился с разбойниками в Италии и двинулся в Иллирию.
 35—33 — Завоевание Октавианом Иллирии (Далмации).
 35 — Антоний предпринял экспедицию в Армению, опустошив и разграбив страну. Албаны и иберы поддержали римлян. Фраат и сын Артавазда Арташес (Артаксий) оказали римлянам ожесточённое сопротивление. Вторая кампания кончилась для Антония неудачно.
 Гораций написал первую книгу сатир «Беседы».

Скончались 
 35, ок. — Гай Саллюстий Крисп (род. 87/86 до н. э.), древнеримский историк.

Примечания

См. также